Wilhelm Jordan (polgármester) († 1462), Danzig polgármestere
 Wilhelm Jordan (költő) (1819–1904), német költő és politikus
 Wilhelm Jordan (matematikus) (1842–1899), német matematikus
 Wilhelm Jordan (festő) (1871–1927), német festő